Sensibilisierung steht für:

 Sensibilisierung (Fotografie), Beeinflussung der Farb- oder Lichtempfindlichkeit einer fotografischen Emulsion
 Sensibilisierung (Immunologie), Immunantwort auf einen Fremdstoff
 Sensibilisierung (Psychologie), Veränderung des Sensibilitätsniveaus
 Vorgänge, bei denen bestimmte Fluoreszenzfarbstoffe zum Leuchten gebracht werden, siehe Photosensibilisator (Chemie)

Siehe auch:

 Sensibilität
 Sensitivierung
 Desensibilisierung 
 Systematische Desensibilisierung (Verhaltenstherapie)
 Hyposensibilisierung: ein Verfahren zur Behandlung von Allergien